materialisme (filosofie), een filosofische opvatting
dialectisch materialisme
historisch materialisme
materialisme (levenshouding), het streven naar materieel bezit/genot